«Бакмил» () — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена на подъездном пути к депо, в связи с этим посадка на станции осуществляется весьма нерегулярно; чаще всего поезда, прибывающие на станцию, следуют в депо. Поезд, следующий обратно на линию, будет, скорее всего, следующим из депо. Движение поездов от станции осуществляется по двум направлениям — до станций «Ичери Шехер» и «Дарнагюль». Движение до станции «Ази Асланов» технически невозможно согласно схеме путевого развития.

Характеристика 

Станция открыта 25 сентября 1970 года при продлении на один перегон от станции «Нариман Нариманов» с образованием вилочного движения. В момент открытия станция называлась «Деповская» («Платформа Депо») и представляла собой короткую платформу с маленьким вестибюлем. Движение поездов на станцию осуществлялось в пиковые часы, в остальное время существовали единичные рейсы, согласованные с началом и окончанием смен на окрестных заводах.

В 1978—1979 годах станция была реконструирована, построен новый большой вестибюль. 28 марта 1979 года открыта вновь под названием «Электрозаводская» (именно так, в русском варианте).

Станция находится в промышленном районе, рядом с метродепо. Также вблизи станции располагались Бакинский завод бытовых кондиционеров и совместное азербайджано-итальянское электропредприятие по производству бытовых кухонных приборов — «Бакмил», что расшифровывалось как «Баку — Милан». По имени этого предприятия станция получила своё нынешнее название «Бакмил» в 1992 году. Позднее оба предприятия прекратили своё существование, а название станции сохранилось.

«Бакмил» — станция наземного типа, с одной боковой платформой. До открытия станции «Ходжасан» 23 декабря 2022 года являлась единственной наземной станцией Бакинского метрополитена. Южнее станции «Бакмил» находится пешеходный мост над линией метро.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»
 Станция «Бакмил» в репортаже Ильи Буяновского

Станции Бакинского метрополитена
Наземные открытые станции